Charles Talbot (1. książę Shrewsbury) (1660–1718) – brytyjski arystokrata
 Charles Talbot (1. baron Talbot) (1685-1737) – brytyjski prawnik i polityk
 Charles Talbot (2. baronet) (1751-1812) – brytyjski polityk